Munera — многозначный термин.

 Munera (ед. ч. ) — у древних римлян название календаря состязаний гладиаторов.
 Munera — муниципалитет в Испании, в провинции Альбасете.